Darcy, Darci o Darcey puede referirse a:

 Darcey, población y comuna francesa.
 Darcy Blake (1988-), futbolista galés.
 Darci Frigo, activista brasileño.
 Darcy Ribeiro, (1922–1997), antropólogo y político brasileño.
 Darcey Bussell (1969-), bailarina inglesa.